La Nordisk Mesterskap 1956-1959 di calcio fu la 7ª edizione del torneo. La Nazionale vincitrice fu la , giunto al suo quinto titolo nella manifestazione.

Formula 
Ciascuna delle quattro nazionali affrontava le altre in un doppio turno di andata e di ritorno, per un totale di dodici incontri per squadra. Più in particolare, in ciascuna delle quattro annate ogni squadra affrontava le tre rivali, disputando una gara in casa e due fuori o viceversa.

Erano attribuiti due punti alla vittoria, uno al pareggio e zero per la sconfitta.

Risultati

1956

1957

1958

1959

Classifica finale

Statistiche

Classifica marcatori

Bibliografia
 Alsiö Martin, Frantz Alf, Lindahl Jimmy, Persson Gunnar (2004). 100 år: Svenska fotbollförbundets jubileumsbok 1904-2004, del 2: statistiken. Vällingby: Stroemberg Media Group. ISBN 91-86184-59-8.

Collegamenti esterni

1956-1959